Лос Ладриљос има више значења:

 Лос Ладриљос (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ладриљос (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ладриљос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Ладриљос (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Ладриљос (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику